Bill Henderson (zanger), Amerikaans jazzzanger
 Bill Henderson (pianist), Amerikaans pianist
 Billy Henderson, Amerikaans zanger en songwriter
 Bill Henderson (motorcoureur), Brits motocoureur